Charles Bingham kan syfta på bland andra:

* Charles Bingham, 1:e earl av Lucan (1735–1799), brittisk politiker
 Charles Thomas Bingham (1848–1908), irländsk officer och entomolog